Валентин Воронин:
 Воронин, Валентин Петрович (1947—2019) — советский и белорусский баскетбольный тренер.
 Воронин, Валентин Александрович (1940—2019) — советский и российский актёр, народный артист РСФСР.